Rungu peut désigner :

 le rungu, une langue bantoue
 Rungu (Haut-Uele), localité de la province du Haut-Uele en République démocratique du Congo
 Territoire de Rungu, un territoire de la République démocratique du Congo